Ackley Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ackley Lake (Calhoun County, Michigan)
 Ackley Lake (Van Buren County, Michigan)
 Ackley Lake (Montana)
 Ackley Lake (Nebraska)